Kokei et Kōkei sont des noms propres japonais qui peuvent faire référence à :

Nom de famille 

 Kōkei (康慶?), sculpteur japonais actif à la fin du  ;
 Kōkei (皇慶, 977?-1049), moine bouddhiste japonais ;

Pseudonyme 
 Kobayashi Kokei, pseudonyme de Kobayashi Shigeru (1881-1957), peintre japonais.

Patronyme japonais